Кумалак:
 Кумалак — деревня в Янаульском районе Республики Башкортостан Российской Федерации.
 Кумалак — камешки для гадания у казахов.